«Огненный сезон» () — телефильм режиссёра Джона Франкенхаймера. Основан на реальной биографии и одноимённом романе  об известном профсоюзном деятеле и защитнике экологии бразильских тропических лесов Чико Мендесе. Это был последний фильм Рауля Хулия, выпущенный при его жизни, премьера которого состоялась на канале HBO 16 сентября 1994 года, за пять недель до его смерти.

Сюжет 
Чико Мендес один из seringuiero — собирателей каучука в заповедных лесах Бразилии, родом из штата Акри. Наблюдая хищническое истребление деревьев, благодаря которым он зарабатывает на жизнь, Чико включается в борьбу за сохранение экологии страны. В начале 1980-х ситуация обостряется в связи со строительством большой магистрали через бассейн Амазонки и массовой расчисткой лесов под сельскохозяйственные угодья для скота. При этом расчистка происходит варварским способом — сжиганием больших участков леса. После убийства лидера бразильских профсоюзов  его место занимает Мендес. Он начинает кампанию ненасильственного сопротивления рабочих уничтожению лесов.

В кампанию оказываются вовлечены интересы могущественных транснациональных корпораций. В 1988 году лидер профсоюза собирателей каучука Чико Мендес был убит.

В ролях 
 Рауль Хулия — Чико Мендес
 Кармен Аргензиано — Альфредо Сезеро
 Сония Брага — Реджина Де Картвальо
 Камала Лопез — Илзамар
 Эдвард Джеймс Олмос — Уилсон Пенейро
  — Стивен Кей
 Луис Гусман — хозяин поместья
 Томас Милиан — Дарли Алвес
 Эсай Моралес — Джаир
 Тони Плана — Гальвао
 Джеффри Ликон — Чико Мендес в детстве

Премии и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания

Ссылки 
  
 обзор фильма
 http://movies.nytimes.com/movie/149553/The-Burning-Season/overview 

Телефильмы 1994 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы США 1994 года
Фильмы HBO Films
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм